Махлинец — топоним, название села и реки во Львовской области Украины.
 
 Махлинец — село в Жидачовском районе Львовской области
 Махлинец — река в Стрыйском и Жидачовском районах Львовской области